Formula 1 – sezona 1996. je bila 47. sezona u prvenstvu Formule 1. Vozilo se 16 utrka u periodu od 10. ožujka do 13. listopada 1996. godine. Svjetski prvak je postao Damon Hill, a momčadski prvak je postao Williams-Renault.

Vozači i konstruktori

Utrke

Konačni poredak

Vozači

Konstruktori

Kvalifikacije

Vanjske poveznice
Formula 1 1996. - Stats F1

 1996